Vedder (rivier), een korte rivier in de Canadese provincie Brits-Columbia en de Amerikaanse staat Washington

Personen 
 Eddie Vedder, geboren als Edward Louis Severson (1964), Amerikaans rockmuzikant en singer-songwriter
 Edward Bright Vedder (1878-1952), Amerikaans legerarts, onderzoeker en onderwijzer
 Elihu Vedder (1836-1923), Amerikaans kunstschilder, illustrator en dichter
 Heinrich Vedder (1876-1972), Duits missionaris, taalkundige, etnoloog en historicus
 Jobke Vonk-Vedder (1964), Nederlands politica
 Ria Vedder-Wubben (1951), Nederlands politica